Сумин:
 Сумин — ранее название города Сумы.

Фамилия 
 Сумин, Авенир Иванович (1869—1913) — русский предприниматель и ювелир-камнерез.
 Сумин, Анатолий Сергеевич (1939—2021)  — генерал-майор, д.т.н., профессор
 Сумин, Андрей Васильевич (1919—1986) — Герой Советского Союза.
 Сумин, Иван (не позднее 1830 — 1894) — русский ювелир-камнерез, отец Авенира Сумина (см.)
 Сумин, Пётр Иванович (1946—2011) — губернатор Челябинской области (1996—2010).
 Сумин, Сергей Александрович (род. 1973) — российский поэт, эссеист, литературный критик, издатель.